144. večiti derbi је fudbalska utakmica odigrana na stadionu Partizana u Beogradu 18. maja 2013. godine.

Ova utakmica je bila od velikog rezultatskog značaja jer se direktno određivalo ko će biti novi šampion Srbije. Partizan je branio dva boda prednosti, a Crvenoj Zvezdi je trebala pobeda da bi posle pet godina postala šampion Srbije.

Tok meča 
Pre početka meča, viđene su koreografije na severnoj i južnoj tribini. Pravdu je delio najbolji srpski sudija Milorad Mažić. 

Prva je ka golu krenula Crvena Zvezda, ali se Partizan branio bez prevelikih napora. Prva opasnost pred golom golmana Crvene Zvezde, Bobanom Rajkovićem, je usledila u 9. minutu utakmice, nakon kornera Partizana. Defanzivci su na vreme izbacili loptu iz kaznenog prostora.

Najbolja prilika je usledila u 17. minutu. Filip Kasalica je pogodio prečku sa 30 metara.

Pet minuta kasnije je Aleksandar Mitrović prošao odbranu Crvene Zvezde dobrim driblinzima, ali je poslao loptu pored gola.

Milorad Mažić je u 50. minutu meča prekinuo utakmicu zbog dima koji se stvorio iznad terena, usled bakljada na severnoj i južnoj tribini.

u 56. minutu, Lazar Marković je centrirao sa desne strane, lopta je pronašla Aleksandra Mitrovića koji je poslao loptu tik pored leve stative gola Crvene Zvezde.

U 60. minutu, Partizan je došao do najbolje prilike za gol, ali je golman Crvene Zvezde spasao mrežu svog tima.

Miloš Jojić je postigao pogodak u 89. minutu meča iz slobodnog udarca i tako praktično otklonio sve sumnje ko će biti šampion Srbije.

Detalji meča

Reference 

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2012/13. у српском фудбалу